Джей-лига 2001 Дивизион 2 — 3-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 2001

Ссылки
RSSSF 

Япония
2001
Спорт в Японии в 2001 году